Palazzo in via Nilo può riferirsi a vari edifici di Napoli:

 Palazzo in via Nilo (n. 20)
 Palazzo in via Nilo (n. 22)